Cinéma
 Changement de cap, est un téléfilm de Patrick Malakian, réalisé en 1998 ; 
 Changement de Cap, est un court métrage de Jérôme Bleitrach, réalisé en 2010 ;
 Changement de Cap, est un téléfilm de Nicolas Herdt, réalisé en 2014 ;